Als Schlacht bei Charkow oder um Charkow werden in der Militärgeschichtsschreibung mehrere militärische Operationen an der deutsch-sowjetischen Front in den Jahren 1941–1943 bezeichnet:

 Schlacht bei Charkow (1941)
 Schlacht bei Charkow (1942)  
 Schlacht bei Charkow (1943)  
 Belgorod-Charkower Operation (1943)

Schlacht um Charkiw bezeichnet ferner:
 Schlacht um Charkiw (2022) während des russischen Angriffs auf die Ukraine